Круклянки () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гижицкий повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 3006 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бодвинка
 Брожувка
 Ясенец
 Езоровске
 Юрково-Венгожевске
 Круклянки
 Липово
 Можджаны
 Солтманы
 Жабинки
 Жывки
 Жывы

Поселения 
 Борки
 Будзиска-Лесьне
 Чарча-Гура
 Гронды-Круклянецке
 Каменна-Струга
 Кнея-Лучаньска
 Маерка
 Подлесьне
 Волиско
 Жывки-Мале

Соседние гмины 
 Гмина Бане-Мазурске
 Гмина Гижицко
 Гмина Ковале-Олецке
 Гмина Позездже
 Гмина Свентайно
 Гмина Выдмины

Ссылки 

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства